Les Dendrocoelidae sont une famille de planaires (vers plats vivant sur les fonds, roches, racines ou bois-morts ou plantes aquatiques).

Souvent ignorés car fuyant la lumière, ils ne mesurent généralement que quelques millimètres mais une planaire géante a été identifiée dans le Lac Baïkal (Bdellocephala angarensis bathyalis Timoshkin & Porfirjeva, 1989), vivant de 610 à  de fond, de couleur brun clair uniforme et dépourvue d'yeux. Dans cette famille, de nouvelles espèces sont régulièrement découvertes. Certaines des espèces de cette famille sont aveugles. 

Au moins une espèce d'eau douce découverte en Roumanie, dans la grotte de Movile près de la ville de Mangalia (publication 2017) se montre capable de vivre dans un habitat chimioautotrophe.

Phylogénie

Liste des genres 

Acromyadenium de Beauchamp, 1931
Alaoplana Kenk, 1974
Amyadenium de Beauchamp, 1931
Anocelis Stimpson, 1857
Apodendrocoelum de Beauchamp, 1931
Archicotylus Korotneff, 1912
Armilla Livanov, 1961
Atria Porfirieva, 1970
Baikalobia Kenk, 1930
Baikalocotylus Porfirieva, 1977
Baikaloplana Berg, 1925
Bdellocephala de Man, 1875
Bolbodendrocoelum de Beauchamp, 1932
Caspioplana Zabusova, 1951
Dendrocoelides de Beauchamp, 1919
Dendrocoelopsis Kenk, 1930
Dendrocoelum Ørsted, 1844
Eudendrocoelum Komarek, 1925
Gerstfeldtia Sabussowa, 1911
Hyperbulbina Livanov & Porfirjeva, 1962
Hyperpapillina Porfirieva, 1973
Miodendrocoelum de Beauchamp, 1929
Monocotylus Korotneff, 1912
Neodendrocoelum Stankovic & Komarek, 1927
Palaeodendrocoelum Codreanu, 1949
Papilloplana Kenk, 1974
Paradendrocoelum Kenk, 1930
Polycladodes Steinmann, 1910
Procotyla Leidy, 1857
Protocotylus Korotneff, 1908
Rectocephala Hyman, 1953
Rimacephalus Sabussov, 1901
Rjabuschinskya Zabusov, 1916
Sorocelis Grube, 1872
Sorocelopsis Komarek, 1919

Bibliographie 
 Paul Hallez, 1892 Morphogénie générale et affinités des Turbellariés. Travaux Mémoires des Facultés de Lille 2-9 pp. 1-29.
 Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données
 Benazzi, M., & Gourbault, N. (1974). Recherches caryologiques sur quelques Dendrocoelidae hypoges. CR Acad. Sci. Paris, Ser. D, 278, 1051-1054.
 Kuznedelov, K. D., Ishida, S., & Nishitani, S. I. (2000). Genetic divergence of Japanese turbellarians, studied by comparisons of partial 18S rRNA gene sequences. I. On representatives of Dendrocoelidae (Platyhelminthes: Tricladida: Paludicola). Zoological Science, 17(4), 491-496.
 Stewart, A. M. (1972). Life cycle and phenotypic variation in the eyes of Procotyla fluviatilis (Leidy)(Tricladida, Dendrocoelidae). American Midland Naturalist, 538-543|résumé.

Références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Tricladida